Edward Bartholomew Bancroft (1745-1821), médecin, chimiste et espion britannique,
 Edward Nathaniel Bancroft (1772-1842), son fils, médecin et naturaliste britannique.